Rawdon peut faire référence à :

Toponyme

Canada 
 Rawdon, municipalité du Québec ;
 , ancien canton fusionné depuis 1997 dans la municipalité de  ;
 , ancien canton fusionné depuis 1861 dans le district municipal d'East Hants.

Royaume-Uni 
  ;
 .

Patronyme 

 Les baronnets de Moira de Rawdon, County Down, ainsi que le baron Rawdon et Earl Rawdon ou le comte de Rawdon, comme titres dans la lignée du 
 Francis Rawdon-Hastings ;
 John Rawdon ;
 , propriétaire terrien en Irlande ;
 , pionnier américain de l'aviation.

Prénom 
 , journaliste britannique et néozélandais ;
 , historien italien

Fiction 
 Le colonel Rawdon Crawley et son fils et homonyme Sir Rawdon Crawley, personnages dans le roman de 1848 La Foire aux vanités de William Makepeace Thackeray.

Note